Brouwerij De Klok (Antwerpen), een voormalige Belgische bierbrouwerij
Brouwerij De Klok (Zottegem), een voormalige Belgische bierbrouwerij
De Klok (zeepfabriek), een Nederlandse zeepfabriek
De klok (hoorspel), een hoorspel uit 1965